CFAP52 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 620 амінокислот, а молекулярна маса — 68 298.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки